Де Ниро, Роберт:
 Де Ниро, Роберт (род. 1943) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Де Ниро, Роберт (старший) (1922—1993) — американский поэт, скульптор и живописец экспрессивного направления в абстракционизме.